Con Ruggeri si può intendere:

Antroponimi 
Ruggeri – variante del nome proprio di persona italiano maschile Ruggero, e del cognome italiano Ruggiero

Persone 
 Alessandro Ruggeri – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Angelo Ruggeri – calciatore italiano
 Carlo Ruggeri – politico italiano
 Caterina Ruggeri – giornalista e conduttrice televisiva italiana naturalizzata svizzera
 Christiana Ruggeri – giornalista e scrittrice italiana
 Claudia Ruggeri – poetessa italiana
 Corrado Ruggeri – giornalista e scrittore italiano
 Corrado Ruggeri – ex pattinatore e politico italiano
 Cosimo Ruggeri – astrologo italiano
 Costantino Ruggeri – pittore e scultore italiano
 Enrico Ruggeri – cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico
 Florisa Ruggeri – cestista italiana
 Giovanni Ruggeri – architetto italiano
 Giovanni Ruggeri – giornalista e scrittore italiano
 Giovanni Ruggeri della Torre – politico italiano
 Guillermo Ruggeri – ostacolista argentino
 Ivan Ruggeri – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Jesús Andrés Lugones Ruggeri – schermidore argentino
 Luigi Ruggeri – politico italiano
 Marco Ruggeri, meglio noto come Marco Zoppo – pittore italiano
 Massimo Ruggeri – ex cestista italiano
 Matteo Ruggeri – calciatore italiano
 Maurizio Ruggeri Fasciani – giornalista, scrittore e conduttore radiofonico italiano
 Oreste Ruggeri – imprenditore italiano
 Oscar Ruggeri – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Paola Ruggeri – modella venezuelana
 Paolo Ruggeri – professore universitario, matematico e religioso italiano
 Pier Enrico Ruggeri, nome d'arte Pico Rama – cantante e autore italiano
 Piero Ruggeri – pittore italiano
 Pietro Ruggeri da Stabello – poeta italiano
 Quirino Ruggeri – scultore italiano
 Rivo Ruggeri ― militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Rosario Ruggeri – scrittore e medico italiano
 Ruggero Ruggeri – attore
 Ruggero Ruggeri – politico italiano
 Salvatore Ruggeri – politico italiano
 Telemaco Ruggeri – regista e attore italiano
 Teresa Ruggeri – soprano italiano
 Tita Ruggeri – attrice italiana
 Tony Ruggeri – giocatore di beach soccer francese
 Ugo Ruggeri – ciclista su strada italiano
 Ugo Ruggeri – storico dell'arte
 Ugo Ruggeri – tipografo italiano
 Valerio Ruggeri – attore e doppiatore italiano

Architettura 

 Villino Ruggeri – edificio civile italiano in stile liberty

Televisione 

 Gemelli Ruggeri – duo comico italiano

Pagine correlate 

Ruggero